Мэр — многозначное слово:

Должность 
 Мэр — руководитель (начальник, глава, голова) города, муниципального образования.
 Мэр Москвы
 Мэр Мэкдэниэлс — персонаж анимационного сериала «Южный Парк».

Фамилия 
 Мэр, Анри (1917—2003) — французский винодел.
 Мэр, Рене Шарль Жозеф (1879—1948) — французский ботаник и миколог.

Имя 
 Уиннингэм, Мэр (род.1959) — американская актриса и певица.

Другое 
 «Мэр» — американский телесериал 2017 года.
 Аббревиатура
 МЭР — Министерство экономического развития Российской Федерации

См. также 
 Мер